«Эсперанс» (, ) — тунисский футбольный клуб из города Тунис. Выступает в Лиге 1 Туниса. Основан 15 января 1919 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Эль-Менза», вмещающем 45 000 зрителей, а также на стадионе «Радес» вместительностью в 65 000.

Достижения

Местные 
 Чемпион Туниса — 32 (1941/42, 1958/59, 1959/60, 1969/70, 1974/75, 1975/76, 1981/82, 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22)
 Обладатель Кубка Туниса — 15 (1939, 1957, 1964, 1979, 1980, 1986, 1989, 1991, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2011, 2016)
 Обладатель Суперкубка Туниса — 6 (1960, 1993, 2001, 2019, 2020, 2021)

Международные 
 Африканский Кубок Чемпионов/Лига чемпионов КАФ
 Победитель: 1994, 2011, 2018, 2018/2019.
 Финалист Лиги чемпионов КАФ: 1999, 2000, 2010

 Кубок обладателей Кубков КАФ
 Победитель: 1998
 Финалист: 1987

 Кубок КАФ
 Победитель: 1997

 Суперкубок КАФ
 Победитель: 1995
 Финалист: 1999

 Арабский Кубок Чемпионов
 Победитель: 1993, 2008/09
 Финалист: 1986, 1995

Состав клуба

Известные игроки 
  Хишам Абушеруан
  Аймен Бушхтуа
  Иссам Джемаа
  Бубакар Саного
  Жан-Жак Тизье
  Джулиус Агахова
  Харрисон Аффул

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Сайт фанатов

Футбольные клубы Туниса